Philip William Anderson (1915-1980), un monteur américain ;
 Philip Warren Anderson (1923-2020), un physicien américain.